Port Clarence : ville d'Alaska.
 Port Clarence : village d'Angleterre.
 Port Clarence : ancien nom de Malabo.